

Єгіндибулак — село, Баянаульський район, Павлодарська область
 Єгіндибулак — село, Каркаралінський район, Карагандинська область
 Єгіндибулак — село, Курчумський район, Східноказахстанська область

Див. також 
 Єгінбулак
 Єгінди
 Єгіндиколь
 Єгіндібулак